Царскосе́льский уе́зд — административно-территориальная единица в Санкт-Петербургской (Петроградской) губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1780—1923 годах. Уездный город — Царское Село.

Географическое положение 
Царскосельский уезд располагался в центральной части губернии и граничил с Шлиссельбургским уездом на северо-востоке, Ямбургским и Петергофским на западе, Лужским на юге и с Новгородской губернией на востоке. Площадь уезда в 1897 году составляла 3781,8 верст² (4304 км²).

Современное положение 
На данный момент территория бывшего уезда входит в состав двух субъектов Российской Федерации: город Санкт-Петербург (Пушкинский район, Красное Село, Колпино) и Ленинградскую область (районы — Гатчинский, Волосовский, часть Тосненского).

История 
До создания губернской системы данная территория была частью Водской пятины Новгородской земли и Шведской Ингерманландии и была в основном заселена финно-угорскими племенами водь и ижора. (Крупная доля финно-угорских народов среди населения уезда наблюдалась и в начале XX века.)

В составе Российской империи 
1 января 1780 года по указу Екатерины II в составе Санкт-Петербургской губернии из части бывшего Копорского уезда был образован Софийский уезд с центром в городе София.

В 1796 году в состав уезда вошла территория упраздненного Рождественского уезда.

Именным указом от 29 августа (10 сентября) 1808 года город София и Царское Село объединились в один населённый пункт, с присвоением ему наименования Царское Село. В связи с этим Софийский уезд был переименован в Царскосельский.

Серьёзную роль в жизни и развитии уезда играло наличие в нём императорских резиденций (в Павловске, Гатчине и Царском Селе). Так, в 1836 году была построена первая в России и шестая в мире — Царскосельская железная дорога, а Царское Село стало первым полностью электрифицированным городом в Европе.

При советской власти 
До Октябрьской революции 1917 года в состав уезда входили город Царское Село, заштатные города: Павловск, Гатчина, Красное Село, Колпино 15 волостей. В 1917—1918 годах в уезде было образовано 11 новых волостей: Вениокская (центр — г. Павловск), Вохоновская (центр — ст. Елизаветино), Вырицкая (центр — пос. Вырица), Ингеринская (центр — д. Войскорово), Калитинская (центр — д. Калитино), Красноборская (центр — станция Поповка), Московско-Славянская (центр — с. Московская Славянка), Ново-Петровская (центр — д. Ново-Петровская), Саблинская (центр — пос. Саблино), Сиверская (центр пос. Сиверская), Тярлевская вол. (центр — дер. Тярлево).

После переименования Царского Села в Детское Село 20 ноября 1918 года, уезд получил название Детскосе́льский.

28 января 1919 года Сиверская волость ликвидирована, присоединена к Рождественской. В конце 1919 года Покровская и Вениокская волости были объединены в Покровско- Вениокскую (или Покровскую) волость. 31 июля 1920 года в результате объединения вместо существующих 24 волостей в уезде осталось 16 волостей, из Лужского уезда включена Глебовская волость.

14 февраля 1923 года состоялось объединение Детскосельского и Петергофского уездов в единый Троцкий уезд.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 15 волостей

В 1913 году в состав уезда входило также 15 волостей.

В 1923 году в состав Детскосельского уезда входило 17 волостей:
 Вохоновская — ст. Елизаветино
 Вырицкая — пос. Вырица
 Гатчинская — г. Гатчина
 Глебовская — д. Нестерково
 Дудергофская — пос. Дудергоф
 Ижорская — ст. Поповка
 Калитинская — д. Калитино
 Красносельская — гор. Красный
 Лисинская — д. Лисино-Корпус
 Мозинская — д. Романовка
 Покровско-Вениокская — с. Покровская
 Рождественская — ст. Сиверская
 Слуцкая — гор. Слуцк
 Сосницкая — д. Сосницы
 Староскворицкая — д. Скворицы
 Тосненская — п. Тосно

Население 
По данным переписи П. И. Кёппена 1848 года в Царскосельском уезде проживали: ижора — 367 чел., эвремейсы — 7222 чел., савакоты — 19 795 чел., немцы — 1530 чел., цыгане — 10 чел. Всего 28 924 человека национальных меньшинств, русское население данной переписью не учитывалось.

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 149 845 чел. В том числе русские — 65,5 %, финны (финляндские и ингерманландские) — 25,7 %, эстонцы — 2,5 %. Старообрядцев — 1461 человек. В Царском Селе проживали 22 480 человек, в заштатных городах Гатчине и Павловске — 14 824 и 5113 человек соответственно.

Примечания

Ссылки 
 
 Электронные копии газеты «Жизнь Царскосельского уезда» в Путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»

Уезды Санкт-Петербургской губернии